

Főnix
 főnix, mitikus tűzmadár
 Debreceni Főnix Csarnok, rendezvénycsarnok Debrecenben
 Debreceni Főnix a debreceni református ifjúság művelődési lapja
 keleti főnix mitikus tűzmadár a kínai mitológiában
 Főnix csillagkép
 Főnix, zenekar
 Főnix, más néven Jean Grey, egy Marvel Comics-szereplő
 Főnix, más néven Rachel Summers, egy Marvel Comics-szereplő
 Főnix keresztnév
 Főnixtrón, a Csoszon-kori koreai királyok trónja

Phoenix 
 Phoenix, Arizona fővárosa
 Phoenix, település New York államban
 Phoenix, település Oregon államban
 Phoenix, település Mauritius szigetén
 Phoenix, az Asia együttes 2008-as stúdióalbuma
 Phoenix, a pálmafélék családjába tartozó nemzetség latin neve
 Phoenix űrszonda
 Phoenix román rockegyüttes
 AIM–54 Phoenix légiharc-rakéta

Phoenix mint vezetéknév 
 Joaquin Phoenix Puerto Ricó-i származású amerikai színész